Dybek ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Franciszek Ksawery Dybek (1783–1826), polnischer Chirurg 
 Arnold Dybek (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Stuart Dybek (* 1942), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Dybeck
 Dibek